Pablo Ruiz puede referirse a:

Personas 
 Pablo Ruiz, un cantante argentino.
 Pablo Ruiz, un futbolista español.
 Pablo Ruiz, un futbolista chileno.
 Pablo Ruiz, un futbolista argentino.
 Pablo Ruiz Picasso, más conocido como Pablo Picasso, pintor español.

Música 
 Pablo Ruiz, álbum del cantante que lleva su nombre.